Cikkek olyan betegségekről, amiket a hétköznapi életben egyszerűen torokgyulladás néven is nevezünk:
 torokgyulladás, Streptococcus okozta torokgyulladás, streptococcusos garatgyulladás, Streptococcalis pharyngitis
 torokgyulladás, krupp, laryngotracheobronchitis, heveny obstruktív laryngitis, laryngitis acuta subglottica